Кеті Джордан і Енн Сміт були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Беттіна Бюнге і Клаудія Коде-Кільш.

Розмарі Касалс і Венді Тернбулл, виграли титул, у фіналі перемігши пару Барбара Поттер і Шерон Волш з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 WTA Відкритий чемпіонат США з тенісу 1982 Women's Doubles Draw  page 2
 ITF Відкритий чемпіонат США з тенісу 1982 Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1982 у жіночому тенісі
1982 в американському спорті